Stachelburg ist der Name von:

 Stachelburg, auch Stachlburg, Burg in Partschins in Südtirol
 Stachelburg, auch Ansitz Hauzenheim, Ansitz in Volders in Tirol
 Stachelburg (Adelsgeschlecht)